Hugo Nys / Tim Pütz erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo. In finale Quentin Halys / Tristan Lamasine hanno sconfitto Denys Molčanov / Serhij Stachovs'kyj che si sono ritirati, sul punteggio di 6-1, 2-0.

Teste di serie 

   Denys Molčanov /  Serhij Stachovs'kyj (finale, ritirati)
   Sriram Balaji /  Luca Margaroli (quarti di finale)

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (primo turno)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (secondo turno)

Wildcard 

  Matteo Gigante /  Giulio Zeppieri (primo turno, ritirati)
  Flavio Cobolli /  Luca Nardi (primo turno)

  Pietro Buscaglione /  Lorenzo Claverie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Biella Challenger Indoor III 2021